Шастин — русская фамилия.

Носители

Шастин 
 Шастин, Анатолий Михайлович (1930—1995) — иркутский писатель, журналист и краевед.
 Шастин, Евгений Евгеньевич (род. 1960) — советский хоккеист.
 Шастин, Егор Евгеньевич (род. 1982) — российский и украинский хоккеист.
 Шастин, Иннокентий Всеволодович (1923—2001) — советский терапевт и кардиолог.
 Шастин, Павел Николаевич (1872—1953) — советский медик.

Шастина 
 Шастина, Елена Ивановна — фольклорист.
 Шастина, Мария Вадимовна — актриса.
 Шастина, Нина Павловна (1898—1972) — советский монголовед.

Топоним 
 Шастина — деревня в Аларском районе Иркутской области России.